Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Köllerer che ha battuto in finale Andrej Stoljarov 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (finale)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Assente
 Daniel Köllerer (Campione)

 Assente
 Frank Moser (semifinali)
 Tomáš Cakl (primo turno)
 Michail Elgin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2003